Loda (Illinois), een plaats (village) in de Amerikaanse staat Illinois
 Loda (bedrijf), een voormalig was- en schoonmaakmiddelenproducent uit de Nederlandse stad Breda
 Loda (geslacht), een vlindergeslacht